Findenegg ist der Nachname von:
Hermann Findenegg (* 10. Februar 1850 in Limersdorf bei Klagenfurt, † 9. Januar 1901 in Ferlach), österreichischer Alpinist und Alpenvereinsfunktionär
Ingo Findenegg (* 29. Jänner 1896 in Villach; † 1974 in Klagenfurt), österreichischer Limnologe, Sohn Hermann Findeneggs